Растовача може бити:

 Растовача (Посушје), насељено место у општини Посушје, Западнохерцеговачки кантон, Федерација БиХ, БиХ
 Растовача (Плитвичка Језера), насељено место у општини Плитвичка Језера, Лика, Личко-сењска жупанија, Република Хрватска